Paducah peut désigner deux villes américaines :

 Paducah (Kentucky)
 
 Paducah (Texas)